László Szabó (schaker) (1917-1998), een Hongaarse schaakgrootmeester.
László Szabó (beeldhouwer) (1917-1984), een Franse beeldhouwer van Hongaarse afkomst
Magda Szabó (1917–2007), een Hongaarse dichteres en schrijfster.
Gábor Szabó (1936-1982), een Hongaarse jazzgitarist.
István Szabó (filmregisseur) (1938-....), een Hongaarse filmregisseur.
István Szabó (sporter) (1950-....), een Hongaarse kanoër.
Gabriella Szabó (tafeltennisspeelster) (1959-....), een Hongaarse tafeltennisster.
Gabriella Szabó (kanovaarster) (1986-....), een Hongaarse kanovaarster.
Zsolt Szabó (politicus) (1961-....), een Nederlandse VVD-politicus.
Gabriela Szabó (1975-....), een Roemeense atlete.
Szebasztián Szabó, een Hongaarse zwemmer
József Szabó (zwemmer), een Hongaarse zwemmer
Zsolt Szabó (scheidsrechter), Hongaarse voetbal-scheidsrechter

Hongaarse achternaam